La route départementale 500, ou RD 500, ou D500, est située :
 en Haute-Garonne, elle correspond à la voie verte du canal du Midi ;
 en Haute-Loire, elle correspond à l'ancienne route nationale 500 ;
 dans le Bas-Rhin, la départementale 500 est une voie rapide reliant Niedernai à Dorlisheim.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France

500